LRU ist eine Abkürzung für:

 Least recently used (engl. für ‚am längsten nicht verwendet‘), eine Strategie für Cache-Speicher
 Line-Replaceable-Unit, eine Komponente von Flugzeugen und Schiffen, die schnell vor Ort ausgetauscht werden kann

LRU